Двадесет и третата лятна универсиада се провежда през 2005 г. в Измир (Турция).

Универсиадата се провежда между 11 и 22 август с участието на спортисти от 44 (?) държави. Състезанията са по 14 вида спорт.

В генералното класиране на първо място е отборът на Русия.

Крайно класиране по медали

Вижте също така 
 Лятна универсиада

Външни препратки 
 Сайт на универсиадата 

Универсиади
Спорт в Измир
История на Измир
2005 година